Michael Schmieder ist der Name von:

* Michael Schmieder (Demenzexperte) (* 1955), deutscher Demenzexperte, Pfleger, Ethiker und Autor
 Michael Schmieder (Politiker) (* 1977), deutscher parteiloser Politiker